JST steht für:

 British Aerospace Jetstream 31/32/41, Varianten des Flugzeugtyps Handley Page Jetstream (IATA-Flugzeugtypen-Code)
 Japan Science and Technology Agency, japanische Institution zur Förderung der Wissenschaften
 Japan Solderless Terminals, Hersteller von elektromechanischen Bauelementen
 Japan Standard Time, in Japan geltende Zeitzone
 Jetstar Airways, eine australische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

JST